Le MŠK Žilina (prononcer jilina) est un club slovaque de football basé à Žilina. Le Slovaque Jaroslav Kentos est l'entraîneur depuis . 

Le club détient le record de la plus lourde défaite à domicile en phase de groupes de la Ligue des champions à égalité avec le NK Maribor contre Liverpool et le FK BATE Borisov contre le Chakhtar Donetsk (0-7, face à l'Olympique de Marseille)

Historique 
 1908 : fondation du club sous le nom de Zsolnai Testgyakorlók Köre
 1909 : le club est renommé ZsTS Zsolna
 1919 : le club est renommé SK Žilina
 1948 : le club est renommé Sokol Slovena Žilina
 1953 : le club est renommé Jiskra Slovena Žilina
 1956 : le club est renommé DSO Dynamo Žilina
 1961 :  à une Coupe d'Europe (C2, saison 1961/62)
 1963 : le club est renommé Jednota Žilina
 1967 : le club est renommé TJ ZVL Žilina
 1990 : le club est renommé ŠK Žilina
 1995 : le club est renommé MŠK Žilina
 2010 : première participation à la phase de groupes de la Ligue des champions (saison 2010/2011)

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Slovaquie
 Champion : 2002, 2003, 2004, 2007, 2010, 2012 et 2017
 Vice-champion : 2005, 2008, 2009, 2015 et 2020

 Coupe de Slovaquie
 Vainqueur : 2012
 Finaliste : 2011, 2013, 2019 et 2021

 Supercoupe de Slovaquie
 Vainqueur : 2003, 2004, 2007, 2010 et 2012
 Finaliste : 2002

 Coupe de Tchécoslovaquie
 Finaliste : 1961

 Coupe Mitropa
 Finaliste : 1974 et 1983

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Joueurs emblématiques

Références

Liens externes 
 
 

Club de football en Slovaquie
Club de football fondé en 1908
Žilina